London Chess Classic 2011 — міжнародний шаховий турнір, який проходив з 3 по 12 грудня 2011 року в Лондоні.

Категорія турніру — ХХ (середній рейтинг — 2748)

Розклад змагань 

 Ігрові дні: 3-6, 8-12 грудня 
 Вихідний день:  7 грудня 
 
Час початку партій (київський): 

 3-5 грудня  — 16.00 год 

 6 грудня  — 18.00 год 

 8-11 грудня  — 16.00 год 

 12 грудня  —14.00 год

Регламент

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на  хід починаючи з першого.

Нарахування очок 
 За перемогу нараховується 3 очка, за нічию 1, за поразку 0. Пропонувати нічию заборонено.

Критерії розподілу місць 
 При розподілі місць додатковими показниками є:
 Кількість перемог 
 Кількість перемог чорним кольором 
 Результат особистих зустрічей. 
При рівності всіх додаткових показників грається додатковий матч або двоколовий матч-турнір в бліц.

Призовий фонд
Загальний призовий фонд – 160 000 Євро.
  50 000 євро
  25 000 євро
  20 000 євро
  15 000 євро
  12 000 євро
   8 000 євро 

9 000 євро – по 1000 євро за найкращу партію визначену глядацьким голосуванням в кожному турі.

21 000 євро – виділені переможцям всіх результативних партій, будуть розділені рівномірно та залежать від загальної результативності.

Учасники 

жирним  —  місце в рейтингу станом на листопад 2011 року

Рух за турами 
Гравець виділений зеленим кольором отримав приз за найкращу партію туру. Призи були вручені переможцям партій, у разі нічиї приз був розділений на двох гравців. Попри те, що Володимир Крамник переміг Люка Макшейна в восьмому турі, грошова винагорода за цю партію також була розділена серед двох шахістів.

 Вільний гравець в кожному турі коментує партії в прямому ефірі для глядачів

Турнірна таблиця

Підсумки в традиційній системі підрахунку 
  Володимир Крамник - 6
  Хікару Накамура - 5½
  Магнус Карлсен - 5½
  Люк Макшейн - 5
  Вішванатан Ананд - 4
  Левон Аронян - 4
  Найджел Шорт - 2½
  Девід Хауелл - 2
  Майкл Адамс - 1½

Переможець 
 Володимир Крамник

Посилання 
  Офіційний сайт London Chess Classic  
  London Chess Classic на  ChessPro.ru  
  London Chess Classic онлайн на whychess.org 
 London Chess Classic онлайн на chessdom.com  
 Форум на ChessPro.ru  
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)  
 В.Ананд інтерв'ю The Guardian  
 В.Крамник інтерв'ю сайту chess-news.ru

Примітки 

Лондон (шаховий турнір)
Грудень 2011